India Summer (Des Moines, 26 de abril de 1975) é uma atriz pornográfica americana.

Biografia 
India Summer nasceu em 26 de abril de 1975 em Des Moines, Iowa. Ela fez sua estreia na indústria pornográfica em 2006 aos 31 anos de idade e já apareceu em mais de 300 produções. Em julho de 2009, ela assinou um contrato de exclusividade para cenas de garota/garota com o estúdio Girlfriends Films.  Ela também apareceu em pequenos papéis nas séries de televisão Sons of Anarchy e Dexter.<ref>{{citar web|título=India Summer Appears on Showtime's 'Dexter|url=http://www.xbiz.com/news/139640|publisher=Xbiz|acessodata=2 de maio de 2013|date=13 de outubro de 2011}}</ref>

Em novembro de 2011, foi anunciada a sua estreia como diretora com o filme Perfect Fit. Em janeiro de 2012, o Internet Adult Film Database (IAFD) anunciou em seu lançamento anual de dados compilados que Summer "foi a mais movimentada artista na indústria", com 78 novos títulos lançados em 2011.

 Prêmios 
Recebidos
 2010: CAVR Award – MILF of the Year
 2011: AVN Awards – Best Actress – An Open Invitation: A Real Swinger’s Party in San Francisco 2012: XBIZ Award – MILF of the Year
 2012: AVN Award – MILF/Cougar Performer of the Year
 2012: XRCO Award – MILF Performer of the Year
 2012: XRCO Award – Unsung Siren

Indicações
 2010: AVN Awards – Best Actress – Drill Baby Drill! 2010: AVN Awards – MILF of the Year
 2011: AVN Awards – Best All-Girl Three-Way Sex Scene – Lesbian House Hunters 1 2011: AVN Awards – Best All-Girl Couples Sex Scene – An Open Invitation: A Real Swinger’s Party in San Francisco 2011: AVN Awards – Best All-Girl Group Sex Scene – An Orgy of Exes 2011: AVN Awards – Best Group Sex Scene – An Open Invitation: A Real Swinger’s Party in San Francisco 2011: AVN Awards – Best Group Sex Scene – Bonny & Clide 2011: AVN Awards – Best Supporting Actress – The Sex Files 2: A Dark XXX Parody 2011: XBIZ Award – MILF of the Year
 2011: XRCO Award – MILF of the Year
 2012: AVN Award – Best Girl/Girl Sex Scene – Lesbian Sex 1 2012: AVN Award – Best Supporting Actress – Eternal''

Ligações externas 

 
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos